Ferrabosco es el apellido de una familia de músicos italianos:

 Domenico Maria, (1513-1588), nació y murió en Bolonia. Su madrigal Io mi son giovinetta e volentieri alcanzó gran celebridad.
 Alfonso, su hijo, conocido como Alfonso Ferragosto el Viejo, (1543-1588), nació y murió en Bolonia. Estuvo un tiempo al servicio de la reina Isabel de Inglaterra y publicó dos libros de madrigales.
 Alfonso, hijo del anterior, conocido como Alfonso Ferragosto el Joven, (1575-1628), nació en Greenwich y murió en Londres. Enseñó en Inglaterra música al futuro rey Carlos I y escribió abundantes producciones profanas.
 Alfonso, nieto del anterior, (1620-1660), nació en Greenwich y murió en Londres. Fue maestro del príncipe de Gales.